âncora é um dispositivo de amarração

Localidades
Vila Praia de Âncora - uma freguesia portuguesa
Música
Ancora - álbum de Il Divo
Comércio
Loja âncora - nos shopping centers

Outros usos
 Âncora - instrumento utilizado em náutica
 Âncora - apresentador de telejornalismo

Desambiguação